De Coppa Italia 1986–1987 was de 40ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 24 augustus 1986 en eindigde op 13 juni 1987 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo onder leiding van scheidsrechter Carlo Longhi. De beker ging voor de derde keer in de clubgeschiedenis naar SSC Napoli, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Atalanta Bergamo.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1986/87
 Serie B 1986/87

Bekervoetbal 1986/87
1987